Черкас () — село, входит в Белоцерковский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 196 человек. Почтовый индекс — 09181. Телефонный код — 4563. Занимает площадь 8 км². Код КОАТУУ — 3220485303.

Известные уроженцы 
 Радченко, Владимир Григорьевич (1916—1969) — украинский литературовед, писатель, критик.

Местный совет 
09181, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Поправка, ул. Шевченко, 2

Ссылки 
 Черкас на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Примечания 

Населённые пункты Белоцерковского района